DUM je zkratka, jež může znamenat:

 Hotel DUM – objekt v Praze
 Digitální učební materiály

Zkratky